Ungefug ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Ungefug (1597–1647), Bürgermeister in Kassel
 Johann Christoph Ungefug (Politiker) († 1636), Bürgermeister in Kassel
 Christoph Ludwig Ungefug, ab 1801 Direktor des Gymnasiums Marienwerder
 Gerhard Ungefug (1490–1543), evangelischer Prediger und Superintendent in Hessen
 Johann Christoph Ungefug (um 1720–nach 1774), deutscher Orgelbauer in Preußisch Litauen
 Jutta Schnitzer-Ungefug (* 1953), deutsche Neurobiologin